Бортница — название населённых пунктов:

Россия 
 Бортница — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

Украина 
 Бортница — село в Дубенском районе Ровненской области.